Han existido diversos partidos con la denominación Partido Nacional Republicano:
 el Partido Nacional-Republicano estadounidense, activo durante el siglo XIX;
 el Partido Nacional Republicano portugués, activo durante la década de 1910;
 el Partido Nacional Republicano español, dirigido por Felipe Sánchez Román y activo durante la Segunda República Española;
 el Partido Nacional Republicano español contemporáneo, un partido extraparlamentario.